«Белые камни» — киноальманах из 4-х новелл — «Белые камни» режиссёр Темур Палавандишвили; «Морской волк» режиссёр Резо Чархалашвили; «Гладиатор» режиссёр Баадур Цуладзе , Грузия-фильм, 1972; «Прощай, Инесса».

Сюжет 
Фильм состоит из четырёх новелл:
 Белые камни
 Морской волк
 Гладиатор
 Прощай, Инесса

В ролях 
 Георгий Кавтарадзе
 Лия Элиава
 Отар Мегвинетухуцеси — Алонсо
 Джемал Гаганидзе
 Давид Абашидзе
 Вахтанг Нинуа
 Гурам Николаишвили
 Л. Антадзе
 Абессалом Лория — дирижёр оркестра в цирке (озвучивал Валентин Брылеев)
 Э. Бежуашвили
 Л. Шотадзе
 Дж. Гагнидзе
 Баадур Цуладзе
 Зураб Капианидзе

Ссылки 
 Киноальманах «Белые камни» на сайте Ruskino

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Киноальманахи СССР
Фильмы по сценариям Резо Габриадзе
Фильмы с музыкой Гии Канчели